Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Proximus Diamond Games 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 14. bis 16. Februar 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Antwerpen